Serie A2 2021-2022 var den 45:e upplagan av Serie A2 i volleyboll i Italien. Den utspelade sig mellan 10 oktober 2021 och 21 maj 2022. I turneringen deltog 22 lag. Pallavolo Pinerolo och Helvia Recina Volley Macerata blev uppflyttade till serie A1, medan Volley Vicenza, Club Italia, Pallavolo Sicilia, Assitec Volley, PVT Modica och Altino Volley åkte ner till Serie B1

Regelverk

Format 
De tjugotvå lagen var uppdelade i två grupper om elva lag. Dess spelade en serie där alla lag mötte alla, både hemma och borta under ordinarie säsong:
 De bästa i varje grupp spelade ett inbördes möte om bäst av 5 matcher. Vinnaren av mötet gick upp till Serie A1.
 Lagen som kom på andra till sjunde plats i varje grupp samt förloraren i uppflyttningsmötet spelade ett uppflyttningsslutspelet, med åttondelsfinal, kvartsfinal, semifinal och final. Mötena spelades som bäst av tre matcher. Vinnaren av uppflyttningsslutspelet gick upp till Serie A1.
 De fyra senaste lagen i varje grupp spelade en nedflyttningsserie där alla lag möte alla som de inte redan mött både hemma och borta (för lag som redan mötts under ordinarie säsong räknar med resultaten från dessa möten). Det spelades alltså åtta omgånger. De sex lag som kom sist i serien blev  nedflyttade till  Serie B1.

Metod för att bestämma tabellplacering 
Om slutresultatet var 3-0 eller 3-1, tilldelades 3 poäng till det vinnande laget och 0 till det förlorande laget. Om slutresultatet var 3-2, tilldelades 2 poäng till den vinnande laget och 1 till det förlorande laget.

Rangordningen i sluttabellerna bestämdes av i tur och ordning:
 Poäng.
 Antal vunna matcher.
 Förhållandet mellan vunna/förlorade set.
 Förhållandet mellan vunna/förlorade bollpoäng.

Deltagande lag 
Följande försäljningar av spellicenser skedde innan seriespelet började:
 AGIL Volley II sålde sin spellicens till Assitec Volley, som antogs till Serie A2..
 CUS Torino sålde sin spellicens till Volleyboll Sicilien, som antogs till Serie A2.
 Cutrofiano Volley sålde sin spellicens till PVT Modica, som antogs till Serie A2.
 Olympia Voltri sålde sin spellicens till Volleyball Aragon, som antogs till Serie A2.
 Lilliput Volleyball har avsade sig sin spellicens till Serie A2, och började istället i   Serie C.

Grupp A

Grupp B

Turneringen

Ordinarie säsong

Grupp A

Resultat

Sluttabell 

Legend:
      Vidare till uppflyttningsmötet.
      Vidare till uppflyttningsslutspelet.
      Vidare till nedflyttningsserien.

Grupp B

Resultat

Sluttabell 

Legend:
      Vidare till uppflyttningsmötet.
      Vidare till uppflyttningsslutspelet.
      Vidare till nedflyttningsserien.

Noter:
Soverato fick 1 poängs poängavdrag.
Sicilia fick 1 poängs poängavdrag.

Nedflyttningsserien

Resultat

Sluttabell 

Legenda:
      Nerflyttade till serie B1.

Noter:
Sicilia fick 1 poängs poängsavdrag

Uppflyttningsmöte

Resultat

Uppflyttningsslutspelet

Spelschema

Resultat

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Statistik

Referenser

Noter 

Sportåret 2021
Sportåret 2022
 2021-2022
Volleybollsäsongen 2021/2022